Światowy ranking snookerowy 2014/2015 – jest to oficjalny ranking dwuletni kroczący.
Zawiera listę i punkty wszystkich profesjonalnych graczy zakwalifikowanych do gry w sezonie 2014.

Przypisy 

2014 w sporcie
2015 w sporcie
Kalendarium snookera